Lembor kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Lembor, distrikt, Nusa Tenggara Timur, 
 Desa Lembor, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar